est :
 le mot hébreu , traduit en général par « Au commencement », premier mot de la Torah ;
 le nom en hébreu du Livre de la Genèse, premier livre du Pentateuque ;
 la première  de ce livre ;
  est un  exégétique du livre de  ;
  ou , une sonde spatiale israélienne.